ARHGAP42 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 874 амінокислот, а молекулярна маса — 98 569.

Кодований геном білок за функціями належить до активаторів гтфаз, фосфопротеїнів.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Активатори ГТФ-аз